Ве́ндии () — ископаемый род мелких животных, представителей эдиакарской фауны.

Первый типовой вид Vendia sokolovi был найден в образцах из скважины в Яренске (Архангельская область, Ленский район) в начале 1960-х годов и описана Борисом Келлером в 1969 году.

Кладограмма 
Кладограмма взаимоотношений между Dipleurozoa (Dzik, 2003)

Описание 
Тело вендии — овальное, длиной от 4,5 до 12,5 мм. Оно полностью разделено на сегменты (изомеры), которые расположены поочерёдно в два ряда вдоль оси тела. Бо́льшие изомеры перекрывают меньшие, но задние края всех изомеров остаются свободными. Поперечные элементы сужаются к заднему концу тела и наклонены в том же направлении.

На отпечатках заметно углубление вдоль тела, которое интерпретируется как пищеварительно-распределительная система, которая состоит из простой осевой трубки и коротких боковых придатков, расположенных вдоль границы между изомерами. За исключением первого изомера Vendia rachiata, все изомеры имеют один боковой придаток.

Виды 
 Vendia sokolovi представлена одним образцом длиной 11 мм с семью сегментами.
 Vendia rachiata — отличается от Vendia sokolovi меньшим количеством сегментов: при длине 12,5 мм она имеет только 5 сегментов.

Примечания 

Проартикуляты
Фоссилии из эдиакарских отложений России